Feyer ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Feyer (1888–1948), deutscher Geodät
 George Feyer (1908–2001), ungarisch-amerikanischer Pianist 

Siehe auch:
 Fayer
 Juri Fjodorowitsch Fajer (1890–1971), russischer Ballettdirigent